Rio Tua, rio português afluente do rio Douro
Tua Tagovailoa - jogador de futebol americano
Tua (álbum) - da cantora brasileira Maria Bethânia
Linha do Tua - ligação ferroviária entre a estação do Tua e a estação de Bragança, em Portugal
Estação do Tua - estação ferroviária que serve de ligação entre a Linha do Tua e a Linha do Douro, na freguesia de Castanheiro, em Portugal

Desambiguação